Ricoh Open 2016 (также известен как Чемпионат Росмалена на травяных кортах 2016) — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2016 году турнир прошёл с 6 по 12 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире был Давид Феррер (№ 11 в мире на тот момент). Испанец выиграл на турнире один матч и в 1/4 финала проиграл седьмому номеру посева Жилю Мюллеру. Прошлогодний чемпион Николя Маю защищал свой титул в качестве восьмого номера посева и смог защитить свой титул. В финале он нанёс поражение Жилю Мюллеру. Для Маю титул в Хертогенбосе стал третьим в карьере (первый титул он выиграл в 2013 году), а всего он выиграл четыре одиночный титула в мировом туре. В основных соревнованиях выступил один представитель России Даниил Медведев, который, начав с квалификации, доиграл до второго раунда.

Парный мужской турнир выиграл дуэт Майкл Винус и Мате Павич, которые в финале обыграли третьих номеров посева Доминика Инглота и Равена Класена. Прошлогодние чемпионы Иво Карлович и Лукаш Кубот не защищали свой титул.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Белинда Бенчич (№ 8 в мире на тот момент). Представительница Швейцарии доиграла до четвертьфинала, где уступила третьей сеянной Кристина Младенович. В финале француженка встретилась с чемпионкой турнира 2014 года Коко Вандевеге и проиграла ей в двух сетах, позволив американке во второй раз выиграть местные соревнования. Прошлогодняя чемпионка Камила Джорджи не защищала свой титул. В основном розыгрыше приняли участие две россиянки: Наталья Вихлянцева и Евгения Родина. Лучше выступила Родина, сумевшая выйти в 1/4 финала, где проиграла чемпионке турнира.

Женский парный приз достался первой сеянной паре Оксана Калашникова и Ярослава Шведова, которые в финале переиграли четвёртых номеров посева Ксению Кнолл и Александру Крунич. Прошлогодние победительницы Лаура Зигемунд и Эйжа Мухаммад не защищали свой титул, однако Мухаммад выступила на турнире в паре Марией Хосе Мартинес Санчес и выбыла в 1/4 финала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Николя Маю обыграл  Жиля Мюллера со счётом 6-4, 6-4.
 Маю выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мюллер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Села
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=66
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Д. Новиков
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=65

| RD1-seed05=
| RD1-team05= В. Поспишил
| RD1-score05-1=67
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Г. Гарсия
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Р. Хасе
| RD1-score07-1=67
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Ж. Мюллер
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= И. Сервантес
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= И. Сейслинг
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Д. Медведев
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= О. Себальос
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Маннарино
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= А. Сеппи
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д. Феррер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Села
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г. Гарсия
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Ж. Мюллер
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= И. Карлович
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= И. Сейслинг
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Д. Медведев
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= А. Маннарино
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Д. Феррер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=65
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Ж. Мюллер
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= И. Карлович
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А. Маннарино
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= Ж. Мюллер
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= И. Карлович
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=64
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Коко Вандевеге обыграла  Кристину Младенович со счётом 7-5, 7-5.
 Вандевеге выиграла 1-й одиночный титул и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Младенович сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Оксана Калашникова /  Ярослава Шведова''' обыграли  Ксению Кнолл /  Александру Крунич со счётом 6-1, 6-1.
 Калашникова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шведова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2016
 WTA Тур 2016
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA  

Нидерланды
Теннис
Июнь 2016 года
2016